Joseph Ngwenya – calciatore zimbabwese
 Malangatana Ngwenya – pittore e poeta mozambicano
 Takudzwa Ngwenya – rugbista a 15 zimbabwese